Sawada se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 K. Sawada
 Kaneyoshi Kenkichi Sawada